«Group Therapy» — другий студійний альбом британського гурту «Above & Beyond». Випущений у 2011 році.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Above & Beyond